Satellitenphänomen steht für:

 das Ammenwachstum von Haemophilus influenzae
 eine mögliche Ursache von Pseudothrombozytopenie